Хаон может означать:

 Хаон — в древнегреческой мифологии троянец.
 Хаон (горы) — горы в Греции.